Gustav Adolfs Page ist der Titel folgender Werke:
 Gustav Adolfs Page (Novelle), Novelle von Conrad Ferdinand Meyer aus dem Jahr 1882
 Gustav Adolfs Page (Film), deutsch-österreichischer Spielfilm von Rolf Hansen aus dem Jahr 1960